The Rocky Road – cortometraggio del 1910 diretto da David W. Griffith
 The Rocky Road – album di Damien Dempsey del 2008

Pagine correlate 
 Rocky road